Кей () — воссоздаваемое село в Итум-Калинском районе Чеченской Республики России. Здесь были ранее покинутые аулы Нижний Кий () и чуть западнее Верхний Кий на территории Галанчожского района.

География 
Село расположено к северо-западу от села Итум-Кали и к юго-западу от села Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Акка и Вовга.

История 
Аулы Нижний Кий и Верхний Кий были ликвидированы в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

В конце 2022 года в Итум-Калинском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Кей — на месте бывших аулов Нижний Кий и Верхний Кий.

Примечания 

Населённые пункты Итум-Калинского района

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне